Az M85 utalhat az alábbiakra:

 M85-ös autóút
 Messier 85, lentikuláris galaxis a Bereniké haja csillagképben
Haditechnika
 M85, amerikai nehézgéppuska
 Zasztava M85, jugoszláv gépkarabély